Crômio – elemento Químico
Ou ainda:
Cromo (estampa) – figurinhas
O Cromo – romance naturalista de Horácio de Carvalho

Ver também
Chrome

Desambiguação